Louis Clerc ist der Name folgender Personen: 

* Louis le Clerc (Schriftsteller) (bretonisch Loeiz ar C’hlerg; 1860/1861–1944), französischer Schriftsteller 
 Louis Clerc, früherer Name von Louis Cler (1905–1950), französischer Fußballspieler
 Louis Clerc (Historiker) (* 1976), französischer Historiker
 Louis August le Clerc (1688–1771), französischer Bildhauer 
 Louis-Philippe Clerc (1875–1959), französischer Fotograf, Autor und Übersetzer 

Siehe auch:
 Louis De Clercq (1836–1901), französischer Industrieller, Forschungsreisender und Fotograf